Steinherr ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Steinherr (* 1944), deutscher Ökonom
 Georg Steinherr (* 1953), deutscher Profiboxer
 Ludwig von Steinherr (1833–1926), österreichischer Generalmajor
 Ludwig Bonifaz Philipp Steinherr Edler von Hohenstein (* 1793; † unbekannt), hessischer Gutsbesitzer und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Ludwig Steinherr (* 1962), deutscher Lyriker
 Marlene Raabe-Steinherr (* 1985), ehemalige deutsche Regattaseglerin
 Thomas Steinherr (* 1993), deutscher Fußballspieler